Elm Springs Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elm Springs Township (Arkansas)
 Elm Springs Township (South Dakota)